Кочки — село в Родинском районе Алтайском крае. Административный центр и единственный населённый пункт Кочкинского сельсовета.

История 
Основано в 1885 году. В 1928 году село Кочки состояло из 624 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Кочкинского сельсовета Родинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Родинского района